Charles Rey-Golliet peut désigner :

 Charles Rey-Golliet (1893-1967), boxeur français ;
 Charles Rey-Golliet (1923-1959), résistant français.